Franciszek Ziółkowski (ur. 1892) – działacz niepodległościowy, 25 stycznia 1933 odznaczony Medalem Niepodległości
 Franciszek Ziółkowski (1893–1920) – sierżant Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Franciszek Ziółkowski (1893–1940) – starszy posterunkowy Policji Państwowej, 23 grudnia 1933 odznaczony Medalem Niepodległości, zamordowany w Twerze
 Franciszek Bolesław Ziółkowski ps. „Maciek” (1897–1965) – żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 19 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości, podporucznik Armii Krajowej, uczestnik konspiracji i powstania warszawskiego w Obwodzie VII Obroża (Rejon VI „Helenów” - Pruszków)

Uwagi

Przypisy